indeks – w składaniu tekstu pomocniczy spis terminów
 indeks dolny i górny – w typografii
 indeks – w tekście prawnym
 indeks podgrupy w grupie – w teorii grup
 indeks – w informatyce przesunięcie wskaźnika tablicy w celu pokazania na konkretny jej element 
 indeks – w bazach danych struktura danych zwiększająca szybkość wykonywania niektórych operacji na tabeli
 indeks – w statystyce
 indeks – w teorii liczb
 indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych
 indeks – dokument potwierdzający bycie studentem
 indeks – przestarzałe określenie drugiego palca ręki
Indeks – film z 1977 w reżyserii Janusza Kijowskiego

Zobacz też 
 Index